Ez a szócikk azokat a német vasútállomásokat sorolja fel, mely a német vasútállomás kategóriák közül a másodikba tartoznak.

A lista

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Német vasútállomás-kategóriák

Források